John Edward Kelley (1853–1941), amerykański polityk i wydawca, członek Izby Reprezentantów
 John Kelley (1907–1986), amerykański trener hokeja na lodzie
 John Adelbert Kelley (1907–2004), biegacz amerykański, dwukrotny zwycięzca maratonu bostońskiego
 John Kelley (1916–1999), matematyk amerykański
 John Joseph Kelley (1930–2011), biegacz amerykański, zwycięzca maratonu bostońskiego